Копачи — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Копачи — деревня в Мостовском районе Гродненской области.
 Копачи — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Копачи — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 Копачи — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Украина 
 Копачи — село в Иванковском районе Киевской области.

Персоналии 
 Копачи, Йожеф — венгерский архиепископ